

Персоналії 
 Горган Олександр Любомирович (1975) — голова Київської ОДА (2016—2018), український державний службовець, правознавець і спортсмен.

Топоніми

Природоохоронні території 
 Ґорґан — пам'ятка природи.
 Ґорґан — заповідне урочище.

Гори 
 Ґорґан — гірський хребт у масиві Ґорґани в Українських Карпатах.
 Ґорґан Ілемський — гора в гірському хребті Аршиця у масиві Ґорґани в Українських Карпатах.
 Ґорґан Явірницький — гора в гірському хребті Явірник у масиві Ґорґани в Українських Карпатах.
 Кізійський Ґорґан — гора в гірському хребті Довбушанка у масиві Ґорґани в Українських Карпатах.
 Малий Ґорґан — гора в гірському хребті Синяк у масиві Ґорґани в Українських Карпатах.
 Явірник-Ґорґан — гора в гірському хребті Явірник у масиві Ґорґани в Українських Карпатах.
 Кінець Ґорґану — гора в гірському хребті Ґорґан у масиві Ґорґани в Українських Карпатах.

Населені пункти 
 Ґорґан — місто у іранській провінції Ґолестан.
 Ґорґан — село в дегестані До-Дегак в Ірані.
 Ґорґан — село в повіті Алба у Румунії.

Річки 
 Ґорґан — річка в провінції Ґолестан, що у північному Ірані.

Див. також 
 Ґорґани
 Ґюрґян — селище в Азербайджані.